Pour des raisons techniques, F# redirige ici. Pour le langage de programmation, cf. F Sharp.

F est la  lettre et la  consonne de l'alphabet latin.

Arts et culture

Automobile 
 F est la lettre désignant les véhicules en provenance de la France.
 La Jaguar F-Type est une automobile sportive.

Cinéma 

  est le titre d'un film d'horreur long métrage réalisé par Johannes Roberts, sorti en 2010 en Angleterre.

Télévision 

Une fiche F est un type de connectique utilisé pour connecter un câble d'antenne satellite à un téléviseur équipé ou à un démodulateur. Elle est également utilisée pour les antennes terrestres pour les connecter de l'antenne au coupleur ou à la prise murale. Pour connecter une antenne terrestre à un téléviseur depuis une prise murale, il faut un câble coaxial terrestre.

Musique 
 En musique, la note F correspond à la note fa.
 En musique également,  est une abréviation de forte, une nuance en musique.
 f. peut être une abréviation de l'anglais featuring (mais on écrit plus souvent ft. ou feat.)

Photographie 
 En photographie, f indique la valeur de l'ouverture du diaphragme.
 Le Nikon F, lancé en 1959, est le premier appareil photo réflex de la marque.
 La monture F est la monture d'objectif utilisée sur tous les réflex Nikon, argentiques comme numériques.

Sciences

Astronomie 
 Dans la désignation des planètes mineures, le F indique que l'objet céleste a été découvert entre le 16 et le .
 F est une classe de la classification de Harvard.

Géodésie 
 En géodésie, le f désigne le coefficient d'aplatissement ( en anglais).

Biologie 
 Dans la transcription d'une chaîne polypeptidique, le F désigne la phénylalanine.

Informatique 
 Dans le système hexadécimal (base 16), on utilise les premières lettres de l'alphabet pour écrire les fractions de 10 à 15 et ainsi garder un caractère par fraction comme pour le système décimal. La lettre F correspond à la valeur 15 (en décimal).
 F# (F Sharp) est un langage de programmation fonctionnelle de Microsoft dérivé d'Objective Caml.

Météorologie 
 L'échelle de Fujita classifie la force des tornades de F1 (mineure) à F9 (énorme).

Phonétique 
 [f] est le symbole de l'alphabet phonétique international représentant la consonne fricative labio-dentale sourde.
 [ɟ] est le symbole de l'alphabet phonétique international représentant la consonne occlusive palatale voisée. On pourrait voir aussi ce symbole comme une modification de [j].
 [ʄ], qui peut être vu comme un ɟ modifié, représente, en alphabet phonétique international, la consonne occlusive injective palatale.

Physique - Chimie 
 F est le symbole de l'élément chimique fluor (liste des éléments chimiques).
 f est un type d'orbitale atomique (abréviation de fundamental). Les éléments du bloc f, bloc du tableau périodique sont ceux dont l'orbitale la plus haute occupée est de type f.
 La variable ƒ est attribuée à la fréquence (elle est parfois aussi notée ).
 F est le symbole de la constante de Faraday (96 485,341 5 C·mol−1).
 On utilise souvent le nom F par défaut pour désigner une force.
 En thermodynamique, F est l'énergie libre
 En optique, f désigne la distance focale objet d'une lentille ou d'un miroir sphérique, et f' désigne la distance focale image.
 La Vitamine F ou acide linoléique est un type de vitamine.

Unités 
 f (minuscule) est le préfixe du SI signifiant femto (10−15).
 F (majuscule) est le symbole du farad.
 °F (majuscule) ou ℉ (Unicode 0x2109) est le symbole du degré Fahrenheit.

Divers 
 Voir de F0 à F99

Vie pratique 
 La lettre F est le sigle distinctif des automobiles venant de France.
 En Allemagne, le F figure sur les plaques d'immatriculation des voitures provenant de la ville de Francfort-sur-le-Main.
 Dans l'immobilier, F1 désigne un appartement d'une seule pièce principale, avec cuisine séparée.
 F est l'abréviation courante des unités monétaires portant le nom de franc, notamment le franc français.
 Le F est la lettre d'indexation des poteaux d'éclairage dans la province de Liège, en Belgique.

Éducation 
 Dans certains systèmes d'évaluation de résultats scolaires (très courant par exemple aux États-Unis), F désigne la plus mauvaise note (la meilleure étant le A). Cette note signifie Failed (de l'anglais, "raté").

Aéronautique 

 Le préfixe F dans la désignation de certains avions de combat signifie Fighter.

Autres 
 F. est l'abréviation de « frère », titre que se donnent les membres de certaines confréries ou communautés religieuses, philosophiques ou autres.
 En philologie, F est l'abréviation de Fragment.
 En culture web, F est un mème, né du jeu Call of Duty: Advanced Warfare, où le joueur appuie sur la touche F pour présenter ses hommages ("Press F to pay respects") à un camarade tombé au combat. Les internautes utilisent F de deux manières. D'un coté pour exprimer leurs condoléances, leur déception ou un hommage lors de la mort ou de la fin d'une personnalité, un phénomène, ou d'un personnage dans le milieu de la culture web ou culture vidéo-ludique. D'un autre côté, F est utilisé de manière humoristique, moqueuse, sarcastique ou ironique lors d'échecs, gaffes ou problèmes rencontrés par d'autres internautes sur la toile, notamment dans les jeux-vidéos.

Symbole chimique